Victime de l'amour est le titre de plusieurs films ou téléfilms :
 Victime de l'amour est le titre alternatif du film muet français La Victime de Sophie réalisé par Albert Capellani, sorti en 1910 ;
 Victime de l'amour est le titre québécois du téléfilm canadien  réalisé par Douglas Jackson, et diffusé en 2005.